Johann Bernhard Bach I (1676–1749) német zeneszerző, Johann Sebastian Bach másodfokú unokabátyja
Johann Bernhard Bach II (1700–1743) német zeneszerző, orgonista, Johann Sebastian Bach unokaöccse